Línea 196 puede referirse a:

 Línea 196 de autobús de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
 Línea 196 de autobuses interurbanos de Madrid.